Радановићи је насеље у општини Котор у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 752 становника.

Демографија 
У насељу Радановићи живи 500 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 35,7 година (34,2 код мушкараца и 37,4 код жена). У насељу има 179 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,69.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Котору
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори